Žarevo (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Zarevo (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška